Krasnoarmejsk kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Krasnoarmejsk (ort i Kazakstan), Nordkazakstan,

Ryssland 

 Krasnoarmejsk (ort i Ryssland, Moskva oblast), 
 Krasnoarmejsk, ort, Saratov oblast,

Ukraina 

 Pokrovsk, tidigare Krasnoarmijsk, rajonhuvudort, Donetsk oblast, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar